Гра́нулы (от  — букв. зёрнышко) — комбинированные сухие сыпучие вещества и смеси или отдельные твёрдые дозированные и недозированные субстраты, спрессованные в виде крупинок шарообразной, неправильно кубической или цилиндрической формы.

Гранулы могут применяться для кормления животных (кормовые гранулы), в фармакологии, как биотопливо.

Гранули́рование — это процесс переработки материала (древесины, металла, пластмассы, корма и др.) в гранулы.

Гранулы в фармакологии 

Фармакологические гранулы — твердая дозированная или недозированная лекарственная форма для внутреннего применения в виде агломератов (крупинок) шарообразной (цилиндрической) или неправильной формы, содержащих смесь активных действующих (лекарственных) и вспомогательных веществ. Гранулы могут быть покрытые оболочками, в том числе желудочно-резистентными; непокрытые; шипучие; для приготовления оральных жидкостей и с модифицированным высвобождением активных действующих веществ. В производстве гранул и при покрытии их оболочками применяют вспомогательные вещества такие же, как и в производстве таблеток.

Гранулы должны быть однородны по окраске, если нет других указаний в частных фармакопейных статьях. Размер гранул (определяемый ситовым анализом) должен быть 0,2-3 мм. Количество более мелких или более крупных гранул не должно превышать в сумме 5 %. Содержание влаги указывается в частных фармакопейных статьях.

Для определения содержания лекарственных веществ в гранулах берут навеску не менее чем из 10 г растертых гранул. Отклонения в содержании лекарственных веществ не должны превышать ±10 %, если нет других указаний в частных статьях.

Испытание распадаемости гранул проводят из навески 0,5 г согласно приложению 3 к фармакопейной статье «Таблетки» с использованием сетки с размером отверстий 0,5 мм. Время распадаемости должно быть указано в частных статьях. При отсутствии таких указаний гранулы должны распадаться в течение не более 15 минут. В частных статьях при необходимости вводят испытание гранул на растворение в соответствии с приложением 4 к статье «Таблетки».

Гранулы должны выпускаться в упаковке, предохраняющей от внешних воздействий и обеспечивающей стабильность в течение установленного срока годности. Упаковка с недозированными гранулами может быть снабжена дозирующим устройством. Хранят гранулы в сухом и, если необходимо, прохладном, защищенном от света месте.

См. также 
 Гранулы (физика Солнца)
 Гранулятор
 Сыпучие вещества
  Комбикорм

Примечания и сноски 

Корм